Roundhill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Roundhill (Alabama)
 Roundhill (Kentucky)
 Roundhill (North Carolina)

Siehe auch:
 Round Hill